straalverbinding, radiocommunicatie met microgolven voor zichtlijnverbindingen.
Straalzender (Hoek van Holland) of troposcatter, voormalig Amerikaans militair zend- en ontvangststation te Hoek van Holland voor communicatie over microgolven met troposferische verstrooiing.